Grebs heißen folgende Orte:
 Grebs (Grebs-Niendorf),  Ortsteil der Gemeinde Grebs-Niendorf im Landkreis Ludwigslust, Mecklenburg-Vorpommern
 Grebs (Kloster Lehnin), Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Grebs (Ziesar), bewohnter Gemeindeteil der Stadt Ziesar im Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg

Siehe auch:
 Krebs
 Kreps